Red Jacket может значить:
 Red Jacket — корабль-клипер 1853 года. Первый корабль White Star Line.
 Red Jacket — пароход 1918 года. Известен также как SS Quistconck.